Aethusa tenuifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Samuel Frederick Gray. Aethusa tenuifolia ingår i släktet vildpersiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vildpersiljor
tenuifolia